Jerzy Targalski (1929–1977) – polski historyk, ojciec
 Jerzy Targalski (1952–2021) – polski historyk, syn